Saphir (Saphir) ist der Name einer Reihe von U-Booten der französischen Marine:

 Saphir (1908): Saphir (Q 44) war ein U-Boot der Émeraude-Klasse (1906) im Ersten Weltkrieg. Das Boot sank am 15. Januar 1915 in den Dardanellen.
 Saphir (1930): war das Typschiff der im Zweiten Weltkrieg eingesetzten Saphir-Klasse.
 Saphir (1952): Die Saphir (ex HMS Satyr) war ein U-Boot der britischen S-Klasse. Die Französische Marine nutzte das Boot zwischen 1952 und 1961.
 Saphir (S602): ist ein Atom-U-Boot (SSN) der Rubis-Klasse von 1984

Literatur 
 Erminio Bagnasco: Uboote im 2. Weltkrieg, Motorbuchverlag, Stuttgart, 5. Auflage 1996, ISBN 3-613-01252-9.
 Werner Globke(Hrsg.): Weyers Flottentaschenbuch / Warships of the World – Fleet Handbook, Bernard & Graefe Verlag, Bonn, 66. Jahrgang 2005–2007, ISBN 3-7637-4517-3.

Weblinks 
 www.battleships-cruisers.co.uk – Saphir (1908)
 battlecruiseryavuz.hypermart.net – Saphir (1908)
 www.naval-history.net – Saphir (1908)
 www.diggerhistory2.info – Saphir (1908)
 uboat.net – Saphir (1930)
 naval-technology.com – Rubis-Klasse (1983)

Schiffsname der französischen Marine